Щепан Щанецкий (;  — ) — польский иезуит.

Преподавал философию в школах своего ордена, был в Риме прокуратором своей провинции.

Написал, кроме множества проповедей и панегириков: «Fragmenta philosophiae universae» (ч. I, Кадиш, 1694; ч. II, Люблин, 1716); « Professio circa puerorum in virtute, sapientia et policia institutionem etc.» (Кадиш, 1715); «Szczera prawda przeciw obł udnemu fa ł szowi, to jest prosta z pisma ś wi ę tego odpowied ź katolicka na wykr ę tne, osobliwie karola Drelnikarta z tego ż pisma zarzuty dys sydenckie» (Познань, 1719) и другие.

Литература 
 

Иезуиты Польши
Педагоги Польши